Яво́рський — українське і польське () прізвище.

 Яворський Анатолій Степанович — український інженер-гідротехнік, лауреат Шевченківської премії.
 Яворський Болеслав Леопольдович — музикознавець, піаніст, педагог, доктор мистецтвознавства (1941).
 Яворський Борис Альбінович — український художник.
 Яворський Борис Михайлович—автор підручників й довідників з фізики.
 Яворський Вадим Юрійович — український футболіст.
 Яворський Валерій — український лікар, професор Краківського університету.
 Яворський Василь — український громадський діяч, посол до Райхсрату Австро-Угорщини.
 Яворський Василь Іванович — геолог, Герой Соціалістичної Праці.
 Яворський Вікентій — галицький правник, голова Верховного суду в Сараєво.
 Яворський Віктор Соломонович — доктор сільськогосподарських наук, професор.
 Яворський Віктор Теофілович — український хімік, доктор технічних наук, професор.
 Яворський Володимир Полікарпович — український хімік-органік.
 Яворський Володимир Іванович — український письменник, поет і громадський діяч.
 Яворський Геннадій Іванович — управлінець, громадський і культурно-освітній діяч.
 Яворський Євгеній Володимирович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Яворський Едуард Никифорович — український музикознавець, лібретист, заслужений діяч мистецтв України (1993).
 Яворський Зенон — хорунжий УСС.
 Яворський Іван — галицький громадський і політичний діяч, греко-католицький священик.
 Яворський Ігор Григорович — старший матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Яворський Ігор Миколайович — український вчений, доктор фізико-математичних наук, професор
 Яворський Ігор Петрович — український футболіст та футбольний тренер. Майстер спорту України (1995).
 Яворський Казимир-Ярослав Андрійович — сотник УПА, командир сотні «Хорти», лицар Срібного Хреста Бойової Заслуги II класу.
 Яворський Казімеж Анджей — польський поет і перекладач родом із Холмщини.
 Яворський Леонід Федорович — український живописець.
 Яворський Мар'ян Вікентійович — 44-ий архієпископ-митрополит Львівський латинського обряду, перший кардинал серед латинських Львівських архієпископів.
 Яворський Матвій Іванович — історик, політичний діяч, академік ВУАН.
 Яворський Микола — український військовик, майор УПА, командир ТВ-21 «Гуцульщина».
 Яворський Микола Васильович (1982—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Яворський Михайло Степанович — український вчений, кандидат технічних наук, професор, Член-кореспондент Української академії інформатики.
 Яворський Олекса — галицький громадсько-політичний діяч і правник.
 Яворський Олексій Климентійович — поручник Армії УГА і УНР.
 Яворський Олексій Олексійович (1965—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Яворський Олексій Сергійович — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Яворський Павло — греко-католицький священик, посол до Галицького сейму в 1870—1876 роках.
 Яворський Сергій Григорович — начальник міжміської телефонної станції Сімферополя, кавалер ордена Леніна.
 Яворський Сергій Іванович — полковник Армії УНР.
 Яворський Сергій Олександрович — український футболіст.
 Яворський Стефан — український церковний діяч, письменник-полеміст, проповідник.
 Яворський Тарас Ярославович — український футболіст, нападник ФК «Львів».
 Яворський Федір Михайлович — лікар.
 Яворський Фелікс Леонідович — російський актор кіно.
 Яворський Францішек — польський історик.
 Яворський Юліян Андрійович — український літературознавець, етнограф, публіцист-москвофіл.

Див. також 

 Яворська

Українські прізвища